Fresh peut faire référence à :

Cinéma 
 Fresh, film réalisé par Joseph W. Sarno sous le pseudonyme de Peter Walsh sorti en 1987 ;
 Fresh, film réalisé par le réalisateur Boaz Yakin, sorti en 1994 ;
 Fresh, film réalisé par Mimi Cave et produit par Adam McKay, sorti en 2022 ;

Musique 
 , album du groupe nord-américain Sly and the Family Stone sorti en 1973 ;
 Fresh, morceau instrumental du groupe français Daft Punk sorti en 1997 ;
 Fresh!!!, chanson du groupe de hip-hop japonais lyrical school sortie en 2014 ;
 Fresh, chanson du groupe américain Kool and the Gang sortie en 1984 ;
 Fresh la Peufra (1997-), rappeur belge.

Voir aussi 
 Freshman, terme anglais épicène désignant les étudiants de première année d'université